Splitternackt bzw. splitternackt steht für:
 gänzlich unbekleidet, auf Menschen bezogen, siehe Nacktheit
 Splitternackt (Album), Album von Andrea Berg
 Splitternackt, Lied (2006) auf Splitternackt (Album) von Andrea Berg
 Splitternackt, Lied (1993) auf Wo sind denn all die Leute von 4 Promille
 splitternackt, Werk (2001) von Thomas Schafferer

Siehe auch:
 Nackt (Begriffsklärung)
 Barenaked Ladies (deutsch „splitternackte Damen“)
 General Butt Naked (deutsch „General Splitternackt“), siehe Joshua Milton Blahyi